Termín „maďarská ústava“ může odkazovat k vícero ústavním dokumentům:

 k ústavnímu zákonu Ústava Maďarské republiky (vyhlášena roku 1949, platila do roku 2011)
 k ústavnímu zákonu Základní zákon Maďarska (účinný od 1. ledna 2012)